Albano Guaraldi – imprenditore italiano
 Guaraldi – casa editrice italiana